Alte Evangelische Kirche oder Alte evangelische Kirche steht für:

 Alte Evangelische Kirche (Oberkassel, Bonn), Nordrhein-Westfalen
 Alte evangelische Kirche Bornheim, Nordrhein-Westfalen
 Alte evangelische Kirche Buschbell, Frechen, Nordrhein-Westfalen
 Alte evangelische Kirche (Richen), Eppingen, Baden-Württemberg
 Alte evangelische Kirche Saarbrücken, Saarleand
 Alte evangelische Kirche (Steinsfurt), Sinsheim, Baden-Württemberg
 Alte Evangelische Kirche Wattenscheid, Nordrhein-Westfalen